«Профессор Богоров» — научно-исследовательское судно типа «Валериан Урываев», предназначавшееся для проведения океанологических исследований. Построено в 1976 году на финской верфи «Лайватеоллисуус» в городе Турку. Названо в честь В. Г. Богорова. 

Судно находилось в ведении Дальневосточного отделения Академии наук СССР (1976—1991), а позже Российской академии наук (с 1991 года). Приписано к порту Владивосток.

На судне предусматривалось 11 лабораторий, экипаж составлял 32 человека, экспедиционный состав — 28 человек.

В конце 1990 — начале 2000 годов эксплуатировалось ООО «Аргентум» для пассажирских и грузовых перевозок.

Примечания

Ссылки 
 «Профессор Богоров» идет в тропики // Вокруг Света. 1983. № 3.
 «Профессор Богоров» в Российском морском регистре судоходства.
 Извещение о проведении торгов на право заключения договора аренды научных судов 2007
 Извещение о проведении торгов на право заключения договора аренды научных судов 2008

Научно-исследовательские суда по алфавиту
Научно-исследовательские суда СССР
Научно-исследовательские суда России
Теплоходы